Xin är pinyin-transkriptionen (utan tonmarkering) av flera plika ord i det kinesiska språket. De uttalas med kort i och svenskt t-ljud. Viktigast är 新 "ny", 心 "hjärta", 辛"skarp", alla med piyin xīn. En äldre rimanisering är Hsin.

Xin med betydelsen "ny" ingår i många sammansatta uttryck. Ett urval av dessa har medtagits nedan.
Xin kan bland annat avse:

 Xindynastin – "Nya dynastin",också känd som "Wang Mangs interregnum",  9–2|3 e. Kr.
 Xinhairevolutionen – störstade kejsardömet och etablerade Republiken Kina 1911–1912
 Xinhua , "Nya Kina" – officiell nyhetsbyrå

Personer

Med Xin som efternamn/släktnamn
 Xin Qiji (1140– 1207), kinesisk poet

Med Xin som förnamn/personnamn
Män
 Han Xin (231–196 f.Kr.), general
 Li Xin (född 1969), basketspelare
 Shang Di Xin (död 1046 f.Kr.), kung
 Shang Xiao Xin (död 1261 f.Kr.), kung
 Xu Xin (född 1990), bordtennisspelare

Kvommor
 An Xin-ya(född 1985), taiwanesisk skådespelare och sångerska
 Bing Xin (1900–1999), författare
 Li Xin (skidåkare) (född 1992), längdskidåkare
 Wang Xin (född 1992), simhoppare

Fiktiva personer
 Xin Rong, vampyr  i "Buffy och vampyrerna"

Geografi

Kina
 Xin, Xinyang , även Xianxian– härad under Xinyangs stad på prefekturnivå, Henanprovinsen
 Xin Hot (ort i Kina, Inner Mongolia Autonomous Region, lat 44,02, long 114,97)
 Xin Hu – insjö i Tibet
 Xinfloden – vattendrag i Jiangxi-provinsen
 Xinfu, Xinzhou – stadsdistrikt i Xin<hou, Shanxi-provinsen
 Xinjiang, "Nytt territorium" – autonom region i nordvästra Kina
 Xintiandi –  "Nya världen", bostadsområde i Shanghai
 Xinhui – stadsdistrikt i Jiangmen, Guangdong-provinsen
 Xinyu  – stad på prefekturnivå, Jiangxi-provinsen

Se även
 Xinhua (olika betydelser)

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor